Тарнавка — название населённых пунктов на Украине:

 Тарнавка — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Тарнавка — село в Чортковском районе Тернопольской области.